Dering ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Dering (* 1989), deutsche Jazzmusikerin
 Elisabeth Dering (1921–1997), deutsche Malerin
 Richard Dering (1580–1630), englischer Organist und Komponist
 Josef Dering (1910–1999), deutscher Künstler
 Leonhard Dering (* 1991), deutsch-russischer Pianist
 Władysław Alexander Dering (1903–1965), polnischer Chirurg und Häftlingsarzt im KZ Auschwitz

Siehe auch:
 Dering-Manuskript
 Deering
 Dearing
 Deringer